Новоказанка — название населённых пунктов в России:

 Новоказанка — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Новоказанка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Новоказанка — деревня в Чебулинском районе Кемеровской области.
 Новоказанка — деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Новоказанка — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Новоказанка — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Новоказанка — село в Сладковском районе Тюменской области.